Wierzbicka:
 Anna Wierzbicka (né en 1938), linguiste
 Élisabeth Wierzbicka Wela (née en 1964), artiste franco-polonaise